Alcock kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred William Alcock
 Charles Raymond Alcock

Robotskapade auktorsförkortningar